Le coup direct est la combinaison la plus élémentaire du jeu de dames. Elle consiste généralement à donner un certain nombre de pièces pour en reprendre aussitôt un plus grand nombre.

Principe du coup direct 

L'appellation « direct » vient du fait que la rafle intervient juste après la prise adverse, que cette dernière résulte d'une offre de matériel ou d'une attaque de l'adversaire.

Si le mécanisme le plus simple, le coup droit, est bien un coup direct, tous les coups directs ne sont pas aussi facile à trouver.

Il existe en effet une grande variété de coups directs selon : 
 qu'on retire une pièce d'un d'alignement préexistant, comme dans le coup de mazette,
 qu'on déplace une pièce adverse devant celle qui va réaliser la rafle, comme dans le coup renversé, le coup parallèle, le coup turc, le coup suisse, le coup du marquis, etc.,
 qu'on ouvre une trappe simple pour attaquer ou coller,
 qu'on exploite le temps de repos offert par l'attaque d'une pièce pour placer le pion rafleur ou son soutien, attaquer soi-même ou venir coller comme dans le coup de l'Africain, le coup normand et le coup de Jarnac.

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références 

direct